Time Waits for No One (Beequeen), het vierde muziekalbum van de Nederlandse muziekgroep Beequeen
 Time Waits for No One (Mavis Staples), een muziekalbum van de Amerikaanse zangeres Mavis Staples
 Time Waits for No One (lied), een lied van The Rolling Stones
 Time Waits for No One (Rolling Stones), een compilatiealbum van The Rolling Stones